Kief ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bernhard Kief (* 1932), deutscher Elektroingenieur und Fachbuchautor
 Frits Kief (1908–1976), niederländischer Journalist, Publizist und Politiker 
 Theo Kief (1922–2020), deutscher Architekt und Baudirektor von Nürnberg

Kief ist der Name folgender Orte:
 Kief (North Dakota), Ort im McHenry County, North Dakota, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 Kief (Hanf) (auch Keef), Produkt der Hanfpflanze
 Kif
 Keefe